van der Geld ist der Familienname von:
 Hendrik van der Geld
 Tom van der Geld